Die Zweite Division 1920/21 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. September 1920 und endete am 13. März 1921.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg direkt in die Erste Division auf. Der Dritte und Vierte ermittelten den dritten Aufsteiger. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Play-off

Weblinks 
 History of Soccer

Fußballsaison 1920/21